Hippocampus – rodzaj ryb morskich z rodziny igliczniowatych,
 hippocampus (hipokamp) – struktura nerwowa należąca do kresomózgowia,
 Hippocampus (hippokamp) – w mitologii greckiej i rzymskiej pół koń, pół ryba, z parą końskich nóg.

Zobacz też 
 Hippokamp – mały księżyc Neptuna